Космодемья́нский — фамилия; имеет женскую форму Космодемьянская.

Известные носители 
 Космодемьянский, Александр Анатольевич (1925—1945) — Герой Советского Союза, младший брат Зои Космодемьянской.
 Космодемьянский, Аркадий Александрович (1909—1988) — советский учёный в области механики.
 Космодемьянский, Михаил Иванович (1858—1925) — епископ Русской православной церкви заграницей, епископ Кавказский и Ставропольский.

 Космодемьянская, Зоя Анатольевна (1923—1941) — партизанка Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Топоним 
 Космодемьянский — посёлок в Рузском районе Московской области.